Abaixo segue a lista dos municípios do Rio de Janeiro por porcentagem de cor ou raça segundo dados do censo de 2010 e de acordo com a classificação racial do IBGE (preto, pardos, brancos, amarelos e indígenas).

O município com maior taxa de população indígena do estado é Paraty na Costa Verde (0,7%), já o município com maior percentual de pretos é Macuco (24,3%), seguido de  Rio das Flores (22,5%) e de Miracema (20,9%). Em relação à população branca, o município com maior percentual é Nova Friburgo (72,5%), seguido de São José do Vale do Rio Preto (71,3%) e de Aperibé (68,6%). Quissamã (54,8%), Japeri (53,8%) e Belford Roxo (53,5%) lideram os percentuais de pardos no estado. Cardoso Moreira (2%) é o município com maior população denominada amarela no estado do Rio de Janeiro.

Listas de municípios do Rio de Janeiro